Кристиан Бьёрнсен (; ) — норвежский гандболист, правый крайний, выступает за датский клуб «Ольборг» и сборную Норвегии.

Карьера

Клубная 
Кристиан Бьёрнсен начинал свою профессиональную карьеру в ГК «Ставангер». В 2009 году Бьёрнсен перешёл в «Фюллинген Берген». В 2014 году Кристиан Бьёрнсен перешёл в шведский клуб ГК «Кристианстад». В составе ГК Кристианстад, Кристиан Бьёрнсен выиграл дважды чемпионат Швеции. В 2016 году Кристиан Бьёрнсен перешёл в немецкий клуб «Вецлар».

В сборной 
Кристиан Бьёрнсен выступает за сборную Норвегии. Бьёрнсен дебютировал в сборной Норвегии 19 июля 2012 года. Кристиан Бьёрнсен провёл за сборную Норвегии 79 матчей и забросил 362 мячей. Серебряный призёр чемпионата Мира 2017.

Титулы 
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2017
 Победитель чемпионата Швеции: 2015, 2016
 Лучший правый крайний чемпионата мира: 2017

Статистика 
Статистика Кристиана Бьёрнсена сезона 2019/20 указана на 26.1.2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Вецлара» 

Гандболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по гандболу
Игроки ГК «Ставангер»
Игроки ГК «Фюллинген»
Игроки ГК «Кристианстад»
Игроки ГК «Ветцлар»
Игроки ГК «Ольборг»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года